El término toma de Zacatecas puede referirse:

a la toma de Zacatecas, realizada en 1811 por los insurgentes durante la guerra de independencia de México; o
a la toma de Zacatecas, realizada en 1914 por Francisco Villa durante la Revolución mexicana.